Стів Юнкер (;  26 червня 1972, Каслгар, Британська Колумбія, Канада) — канадський хокеїст німецького походження, нападник.

Життєпис 
Свою кар'єру хокеїста почав у клубі «Спокен Чифс» (Західна хокейна ліга). У драфті НХЛ 1991 був обраний під 92 номером у п'ятому раунді клубом «Нью-Йорк Айлендерс».

У складі «Айлендерс» провів лише вісім матчів, більшість часу Стів виступав за фарм-клуби: «Кепітал Дістрікт Айлендерс» та Рочестер Американс (АХЛ), «Солт Лейк Голден Іглс», «Юта Грізліс», «Детройт Вайперс», «Лос-Анджелес Айс Догс» (ІХЛ). З сезону 1997/98 виступає за «Ландсгут Канібалс» у Німецькій хокейній лізі. З 1999/2000 п'ять сезонів грає за «Адлер Мангейм» у складі якого став чемпіоном Німеччини 2001 року. З 2004 по 2008 виступав за клуб 2 Бундесліги «Швеннінгер Вайлд Вінгс». Повернувся до ДЕЛ 2008/09, виступав за «Аугсбург Пантерс», наступного сезону завершив свою кар'єру.

Після закінчення кар'єри гравця, повернувся до Канади, де тренував молодіжну команду «Каслгар Ребелс» до 2013 року.

На рівні збірної виступав за молодіжну збірну Канади на чемпіонаті світу серед молодіжних команд 1992 року.

Нагороди та досягнення 
1991 Кубок Президента у складі «Спокен Чифс».
1991 Меморіальний кубок у складі «Спокен Чифс».
1996 Кубок Колдера у складі «Рочестер Американс».
2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».
2010 срібний призер чеміпонату Німеччини у складі «Аугсбург Пантерс».

Статистика

Примітки

Посилання 
Профіль на hockeydb.com 
Профіль на eurohockey 
Профіль на eliteprospects 

Канадські хокеїсти
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Ландсгута»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Швеннінгера»